Amerikai Egyesült Államok
 Marina (Kalifornia)
 Marina (San Diego, Kalifornia)

 Horvátország
 Marina (Horvátország)

Keresztnevek
Marina